Uhta može značiti:

 Uhta, grad u republici Komi u sjeverozapadnoj Rusiji
 Uhta (rijeka), rijeka u Rusiji